Інеу () — місто в Румунії, у повіті Арад.
 Інеу () — комуна в Румунії, у повіті Біхор.
 Інеу () — село в Румунії, у повіті Біхор. Адміністративний центр комуни Інеу.
 Інеу () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Кирца.
 Інеу () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Сомеш-Одорхей.
 Інеу () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Адміністративно підпорядковується місту Тиргу-Лепуш.